The Pianist – album di Duke Ellington del 1966
 The Pianist – film del 1991 diretto da Claude Gagnon
 Il pianista (The Pianist) –  film del 2002 diretto da Roman Polański